Ruinen steht für:
 die Mehrzahl von Ruine
 Ruinen (Film) (The Ruins), US-amerikanischer Horrorfilm von 2008
 Ruinen (Niederlande), Dorf und ehemalige Gemeinde in der Provinz Drenthe
 Jakoba Ruinen (1933 promoviert), niederländische Biologin